YSI – codice aeroportuale IATA dell'idroscalo di Sans Souci (Canada)